Start the Party! (ранее известная как Move Party) — компьютерная игра для PlayStation 3. Использует контроллер PlayStation Move. Игра была официально представлена в 2010 году на Game Developers Conference в Сан-Франциско. Первый проект, созданный Supermassive Games. Издана Sony Computer Entertainment. Представляет собой коллекцию мини-игр, которые используют PlayStation Eye. Выпущена 7 сентября 2010 года в Северной Америке и 17 сентября 2010 года в Европе.

Сиквел 
Start the Party! Save the World была выпущена в качестве загружаемой игры для PlayStation 3 через PlayStation Network 6 марта 2012 года. Поддерживает режим мультиплеерной игры до четырёх игроков, чьи альтер эго являются супергероями, которым необходимо спасти мир.

Примечания

Ссылки 
 Start The Party! на официальном сайте PlayStation

Компьютерные игры 2010 года
Игры только для PlayStation 3
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Дополненная реальность
Многопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные Supermassive Games
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment